Platinum

 Platinum (альбом Миранды Ламберт) — 5-й студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Миранды Ламберт (2014)
 Platinum — 5-й альбом Майкла Олдфилда (1979)
 :en:Platinum (Casiopea album) — 17-й альбом джазовой группы Casiopea(1987)
 :en:Platinum (The Headhunters album) — дебютный альбом джазовой группы The Headhunters (2011)
 :en:Platinum (musical) — бродвейский мюзикл (США)
 :en:Platinum, Alaska — город на Аляске (США)

См. также 
 Платина (Platinum)